Alpstein kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Alpstein, bergsmassiv, Sankt Gallen, 
 Alpstein, Graubünden, bergstopp,